A queima do velho é uma tradição celebrada como rito de passagem. Celebrada na passagem do ano, o "velho", um boneco de palha, é levado pelas ruas enquanto as pessoas que assistem gritam em altos brados a “morte” do velho. Quando a torre toca as doze badaladas ata-se fogo ao velho. A queima do velho simboliza a morte do ano velho, o fim do ano.

Também celebrada na terça-feira gorda, esta tradição, "[d]e acordo com a voz popular, representa o fim do período das festas e folias e o inicio da época da Quaresma."

Referência

Ver também 
 Serração da Velha
 Malhação de Judas

Folclore de Portugal